(Čiara) est un film slovaque réalisé par Peter Bebjak, sorti en 2017.

Synopsis

Fiche technique
 Titre : 
 Titre original : Čiara
 Titre anglais :  
 Réalisation : Peter Bebjak
 Producteur : Wanda Adamík HrycováAndryi Yermak
 Scénario : Peter Balko
 Durée : 108 minutes
 Date de sortie :  en 
 Pays : Slovaquie

Distribution 
 Tomáš Maštalír - Adam Krajňák
 Stanislav Boklan - Krull
 Zuzana Fialová - Saša Krajňáková
 Benkö Géza - Taras
 Andrej Hryc - Peter Bernard
 Filip Kankovský - Viktor
 Emília Vášáryová - Anna Krajňáková

Prix 
 Festival international du film de Karlovy Vary 2017 : Prix du meilleur réalisateur.
 Arras Film Festival 2017 : Atlas d'or du meilleur film et Prix regards jeunes.

Notes et références

Liens externes  
 
 

Film slovaque sorti en 2017